Григо́рий Па́влович Моро́зов:
 Морозов, Григорий Павлович (род. 1994) — российский футболист.
 Морозов, Григорий Павлович (1920—1992) — советский архитектор, лауреат Государственной премии СССР.